Luke Hughes peut notamment faire référence à :
 Luke Hughes (1984-), joueur australien de baseball,
 Luke Hughes (2003-), joueur américain de hockey sur glace.